Суперліга Туреччини 2010—2011  — 53-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул здобув Фенербахче.

Учасники

Турнірна таблиця 

  

  

 

Примітки: 
1. Клуб Фенербахче рішенням УЄФА був виключений з єврокубків на наступний сезон через скандал з участю в договірних матчах.
1. Клуб Бешікташ взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2011—2012 як фіналіст Кубка Туреччини 2010—2011.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 

2010-2011
Туреччина
Туреччина
2010 у турецькому спорті
2011 у турецькому спорті